Popol peut désigner :
 « Popol », une expression d'argot désignant vulgairement le pénis ;
 Popol,  sitcom québécoise ;
 Popol et Virginie au pays des Lapinos, bande dessinée de Hergé ;
Popol Lavanchy, musicien suisse.

Voir également